Il campionato di Serie A1 2014-2015 è il 78º campionato italiano di hockey su prato.

A qualificarsi per l'Euroleague è stata la squadra che ha vinto il campionato, ovvero l'.

Classifica

AR Fincantieri e CH San Vito 2 punti di penalità.

Legenda:
      Qualificate ai play-off scudetto
      Retrocesse in Serie A2 2015-2016

Play off scudetto

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale 1º/2º posto

Verdetti
 : campione d'Italia.

Collegamenti esterni
 
 

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 2014
Sport nel 2015